7704 Dellen – asteroide della fascia principale
 Dellen – un gruppo di laghi della Svezia
 Dellen – centro abitato del Lussemburgo